Лога́р   (,  — Lowgar) — одна из 34 провинций (вилаятов) Афганистана. Расположена в восточной части страны, к юго-востоку от Кабула, географический центр области реки Логар. Административный центр — город Пулиалам. Территория — 3880 км², население — 434 374 чел. (2020).

Административное деление 

Провинция Логар состоит из 7-и районов:
 Азра
 Баракибарак
 Чарх
 Харвар
 Хоши
 Мухаммедага
 Пулиалам

Примечания 

Провинции Афганистана